Ориндж () — названия населённых пунктов и округов.
 Ориндж — город в австралийском штате Новый Южный Уэльс
 Ориндж — город в американском штате Вермонт (округ Ориндж)
 Ориндж — город в американском штате Виргиния (округ Ориндж)
 Ориндж — город в американском штате Висконсин
 Ориндж — город в американском штате Калифорния (округ Ориндж), входит в ареал городской агломерации Лос-Анджелеса
  -  город в американском штате Коннектикут 
 Ориндж — город в американском штате Массачусетс
 Ориндж — тауншип в американском штате Миннесота
 Ориндж — город в американском штате Нью-Гэмпшир
 Ориндж — тауншип в американском штате Нью-Джерси
 Ориндж — деревня в американском штате Огайо
 Ориндж — город в американском штате Техас, административный центр одноимённого округа

См. также 
 Orange (значения)
 Оранж (значения) (Орандж)
 Апельсин (значения)